La stagione 1970-71 degli Utah Stars fu la 4ª nella ABA per la franchigia.

Gli Utah Stars arrivarono secondi nella Western Division con un record di 57-27. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Texas Chaparrals (4-0), la finale di division con gli Indiana Pacers (4-3), vincendo poi il titolo battendo nella finale ABA i Kentucky Colonels (4-3).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1970-1971 delle squadre di pallacanestro
1970-1971